Temisó de Laodicea, metge grec 
 Temisó d'Erètria, tirà d'Erètria.
 Temisó de Samos, militar al servei d'Antígon el Borni
 Temisó de Xipre, oficial selèucida